Baté peut désigner :
 Baté, la commune rurale du Burkina Faso
 Baté, la commune de Hongrie